Die Senatoren im 58. Kongress der Vereinigten Staaten wurden zu einem Drittel 1902 und 1903 neu gewählt. Vor der Verabschiedung des 17. Zusatzartikels 1913 wurde der Senat nicht direkt gewählt, sondern die Senatoren wurden von den Parlamenten der Bundesstaaten bestimmt. Jeder Staat wählt zwei Senatoren, die unterschiedlichen Klassen angehören. Die Amtszeit beträgt sechs Jahre, alle zwei Jahre wird für die Sitze einer der drei Klassen gewählt. Zwei Drittel des Senats bestehen daher aus Senatoren, deren Amtszeit noch andauert.

Die Amtszeit des 58. Kongresses ging vom 4. März 1903 bis zum 3. März 1905. Seine erste reguläre Tagungsperiode fand vom 9. November bis zum 7. Dezember 1903 in Washington, D.C. statt, die zweite vom 7. Dezember 1903 bis zum 28. April 1904, die dritte vom 5. Dezember 1904 bis zum 3. März 1905. Vorher fand bereits vom 5. März bis zum 19. März 1903 eine Sondersitzung statt.

Zusammensetzung und Veränderungen 

Im 57. Kongress saßen am Ende seiner Amtszeit 57 Republikaner, 31 Demokraten und zwei Populisten im Senat. Bei den Wahlen 1902 und 1903 verloren die Populisten ihre Sitze an die Republikaner, die auch zwei Sitze von den Demokraten erobern konnten, diese wiederum verloren vier Sitze an die Republikaner. Damit saßen 57 Republikaner und 33 Demokraten im Senat. Während des Kongresses gab es keine parteipolitischen Änderungen, erst im März 1905 trat ein Republikaner zurück, dessen Sitz nicht sofort wieder besetzt wurde. Damit saßen am Ende des 58. Kongresses 56 Republikaner und 33 Demokraten im Senat, ein Sitz war vakant.

Spezielle Funktionen 

Nach der Verfassung der Vereinigten Staaten ist der Vizepräsident der Vorsitzende des Senats, ohne ihm selbst anzugehören. Bei Stimmengleichheit gibt seine Stimme den Ausschlag. Während des 58. Kongresses war das Amt des Vizepräsidenten vakant. Ein Senator wird zum Präsidenten pro tempore gewählt, der bei Abwesenheit des Vizepräsidenten den Vorsitz übernimmt. Während der gesamten Dauer des Kongresses ab dem 5. März 1903 war William P. Frye Präsident pro tempore.

Liste der Senatoren 

Unter Partei ist vermerkt, ob ein Senator der Demokratischen Partei oder der Republikanischen Partei angehörte. Unter Staat sind die Listen der Senatoren des jeweiligen Staats verlinkt. Die reguläre Amtszeit richtet sich nach der Senatsklasse: Senatoren der Klasse I waren bis zum 3. März 1905 gewählt, die der Klasse II bis zum 3. März 1907 und die der Klasse III bis zum 3. März 1909. Das Datum gibt an, wann der entsprechende Senator in den Senat aufgenommen wurde, eventuelle frühere Amtszeiten nicht berücksichtigt. Unter Sen. steht die fortlaufende Nummer der Senatoren in chronologischer Ordnung, je niedriger diese ist, umso größer ist die Seniorität des Senators.

 a) Teller war ursprünglich als Republikaner gewählt worden, Dubois als Silber-Republikaner und Stewart für die Silver Party.
 b) Taliaferro trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 20. April an.
 c) Burrows trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 24. Januar an.
 d) Kittredge trat sein Amt anderen Quellen nach erst am 11. Juli an.
 e) Clark trat sein Amt anderen Quellen nach bereits am 23. Januar an.

Einzelnachweise 

058
Vereinigte Staaten, Senat #058
Senatoren 058